Sneis – montagna dell'isola di Streymoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 747 metri
 Sneis – montagna dell'isola di Viðoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 634 metri
 Sneis – montagna dell'Islanda settentrionale, nei pressi del villaggio di Blönduòs